Detta är en lista över sjöar i Åmåls kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Åmåls kommun.

Lista

Åmåls kommun
 Lista